Unter Lebensmittelbuch versteht man 

 den Codex Alimentarius der Welternährungs- und Weltgesundheitsorganisation (WHO)
 das Deutsche Lebensmittelbuch
 den österreichischen Codex Alimentarius Austriacus
 das Schweizerische Lebensmittelbuch

Siehe auch:
 das deutsche Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch